Zélót  (z řeckého ζηλωτής – zelotes, „napodobitel, zanícený obdivovatel nebo následovník“) se může vztahovat k:

Fanatik – jedinec extrémně zapálený pro určitou věc
Zélóti (Judea) –  protiřímské židovské hnutí v 1. století n. l. v Judeji
Zélóti (Soluň) – protiaristokratické hnutí v Soluni v letech 1342 až 1350